«Король Лев (саундтрек)»:
 «Король Лев (саундтрек, 1994)» — саундтрек мультфильма 1994 года.
 «Король Лев (саундтрек, 2019)» — саундтрек мультфильма 2019 года.